Станьковице — чешский топоним:
 Станьковице — муниципалитет в районе Кутна-Гора Среднечешского края Чехии.
 Станьковице — муниципалитет в районе Литомержице Устецкого края Чехии.
 Станьковице — муниципалитет в районе Лоуни Оломоуцкого края Чехии.